Михаил Орехов: Орехов, Михаил Иванович (1916—1980) — советский футболист и хоккеист.
 Орехов, Михаил Михайлович (1938—1982) — советский хоккеист.